Regentschap in Indonesië
 Sleman (regentschap), een regentschap in de provincie Jogjakarta
Onderdistrict in Indonesië
 Sleman (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sleman in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Sleman (plaats), een plaats in het regentschap Sleman in de provincie Jogjakarta 
 Sleman (stad), hoofdstad van het regentschap Sleman in de provincie Jogjakarta